Трофи́мовка (), село,
Ковяжский поселковый совет,
Валковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321255403. Население по переписи 2001 г. составляет 66 (22/44 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Трофимовка примыкает к пгт Ковяги и селу Халимоновка, рядом проходит автомобильная дорога , в 2-х км железная дорога, станция Ковяги, в селе небольшой пруд.
К селу примыкает большой лесной массив.

История 
 Основано было в 1660 году Даниилом Андреевичем Трофимовым, небогатым пекарем, который смог подняться до невероятных вершин и стать купцом.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
Была когда то и школа.Лес вырубают.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района